Ште́фан Карнусиа́н (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (), серебро (2005).
 : золото (1989, 2006).
 : золото (2017), серебро (2015, 2018), бронза (2020, 2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии